Kreißig oder Kreissig ist der Name folgender Personen:

 Gertraud Kreißig (1938–2011), deutsche Schauspielerin
 Hans Kreissig (1856–1929), US-amerikanischer Pianist, Musikpädagoge und Dirigent deutscher Herkunft
 Heinz Kreißig (1921–1984), deutscher Althistoriker
 Thorsten Kreissig (* 1968), deutscher Regisseur, Choreograph, Tänzer, Schauspieler und Autor
 Wolfgang Kreißig (* 1970), deutscher Hochspringer

Siehe auch:
 Kreyssig
 Kreysig